Weidenbach (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Weidenbach (Middel-Franken), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Weidenbach (Taunus), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts